Дми́трий Ива́нович Попо́в:
 Попов, Дмитрий Иванович (1892—1921) — эсер, один из руководителей Июльского восстания 1918 года.
 Попов, Дмитрий Иванович (род. 1967) — советский и российский футболист, российский футбольный судья.
 Попов, Дмитрий Иванович (род. 1977) — российский актёр театра и кино.